Żuk (kiejtve: Zsuk) lengyel járműmárka
 Zsuk falu Romániában, Kolozs megyében
 Zsuk község község Romániában, Kolozs megyében
 Zsúk település Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben